Termin  ima više značenja.

 Bihar, savezna država Indije
 .br, najviši Internet domen za Brazil